Klierganzenvoet, plantengeslacht uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae)
 Dysphania (vlinders), vlindergeslacht uit de familie der Spanners (Geometridae)